Burret puede referirse en esta enciclopedia a:

 Max Burret, botánico alemán; o
 Burret, una población y comuna francesa.